Al realizar cálculos mediante algoritmos más o menos complejos, es inevitable cometer errores. Estos errores pueden ser de tres tipos:

 Errores en los datos de entrada: Este tipo de error viene causado por los errores al realizar mediciones de magnitudes físicas.

 Errores de redondeo: En este caso, el error aparece al operar con representaciones numéricas finitas. Se puede solucionar utilizando más decimales, pero esto conlleva utilizar más memoria (recursos).

 Errores de truncamiento (o discretización): Este tipo de error se refiere al error que se comete al utilizar un algoritmo determinado. Esto quiere decir que si se refina la discretización o se cambia el algoritmo, puede disminuir. Refinar la discretización generalmentre lleva a realizar más cuentas lo que equivale a incrementar el error de redondeo y el tiempo de cálculo.

El primer tipo de error no es analizable matemáticamente dado que está sujeto al avance tecnológico de los aparatos de medida. El segundo y el tercer tipo de errores se pueden cuantificar de una forma aproximada utilizando expresiones adecuadas.

Véase también 
 Metrotecnia
 Metrología
 Medición o medida
 Instrumento de medición
 Unidad de medida

Análisis numérico
Algoritmos